Andrzej Dębkowski (ur. 1961) – polski poeta
 Kim Dębkowski (ur. 1992) – niemiecka piosenkarka